Deníssovka (Perm), localitat del territori de Perm, a Rússia
 Deníssovka (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Deníssovka (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Deníssovka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia